Хо́рев —  Известные носители:
 Хорев, Борис Сергеевич (1932—2003) — экономико-географ, экономист, урбанист, демограф.
 Хорев, Валерий Александрович (род. 1963) — российский политический и муниципальный деятель, глава Первоуральска (2016—2018).
 Хорев, Виктор Александрович (1932—2012) — советский и российский литературовед-славист.
 Хорев, Владимир Иванович (род. 1937) — советский и российский философ, профессор ПНИПУ.
 Хорев, Георгий Алексеевич (1900—1962) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Хорев, Кирилл Владимирович (род. 1981) — российский хоккеист.
 Хорев, Филипп Андреевич (1802—1869) — схимонах Русской православной церкви.

Другое 
 «Хорев» — трагедия А. П. Сумарокова (1747).
 Хорев — село в Локачинском районе Волынской области Украины.

См. также 
 
 Хорив